Влади́мир Улья́нов:
 Ульянов, Владимир Александрович (1933—2020) — народный художник РФ (2007).
 Ульянов, Владимир Александрович (1947—2017) — генерал-майор ВС РФ.
 Ульянов, Владимир Алексеевич (1965—2003) — российский разведчик, Герой Российской Федерации.
 Ульянов, Владимир Васильевич (род. 1953) — российский математик, доктор физико-математических наук.
 Ульянов, Владимир Георгиевич (род. 1941) — российский экономист, генерал-майор, аудитор Счётной палаты РФ (1995—2001).
 '''Ульянов, Владимир Ильич''' (больше известен как Ленин; 1870—1924) — российский революционер, советский политический и государственный деятель.
 Ульянов, Владимир Ильич (род. 1950) — российский прокурор и государственный деятель, председатель Тюменского областного Совета народных депутатов (1991—1994).
 Ульянов, Владимир Петрович (1921—1978) — советский волейболист, заслуженный мастер спорта.